Cowboys and Aliens peut désigner :

 Cowboys and Aliens, groupe de rock belge
 Cowboys et Envahisseurs (Cowboys et Aliens au Québec), film américain réalisé par Jon Favreau, sorti en 2011.